Claudio Lozano puede referirse a:

 Claudio Lozano (1956-), economista y político argentino;
 Claudio Lozano Guerra-Librero (1975-), historiador, arqueólogo y profesor español.